Ліндсі Девенпорт була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Гала Леон Гарсія виграла перший і єдиний титул у своїй кар'єрі, у фіналі перемігши Фабіолу Сулуагу з рахунком 4–6, 6–2, 6–2.

Сіяні гравчині 
Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA) 

Одиночний розряд